En la historia de la ciudad de Mons (actualmente en Bélgica) hubo al menos dos asedios dignos de mención:
 El asedio de Mons de 1572 en el que los tercios españoles del duque de Alba consiguieron la rendición de las tropas de Luis de Nassau, durante la guerra de los ochenta años.
 El asedio de Mons de 1691 del 15 de marzo al 10 de abril, a cargo de los ejércitos de Luis XIV, en el transcurso de la guerra de los Nueve Años. Finalizó con victoria francesa.